Козлувка (Люблинское воеводство)
 Козлувка (Мазовецкое воеводство)
 Козлувка (Подляское воеводство)